Л'Уа́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Вандея. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 350 км на південний захід від Парижа, 60 км на південний схід від Нанта, 27 км на північний схід від Ла-Рош-сюр-Іона.

Історія 

1 січня 2016 року Л'Уа, Булонь, Лез-Ессар i Сент-Флоранс було об'єднано в новий муніципалітет Ессар-ан-Бокаж.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 448 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1170,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Л'Уа на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Л'Уа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вандея

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Вандея